

Cinéma 

 The Man in the Saddle, titre international du film muet allemand Der Mann im Sattel réalisé par Manfred Noa, sorti en 1925 ;
 The Man in the Saddle, titre original du film muet américain Le Signal dans la nuit réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1926 ;
 The Man in the Saddle, titre international du film allemand Der Mann im Sattel réalisé par Harry Piel, sorti en 1945 ;
 Man in the Saddle, titre original du film américain Le Cavalier de la mort réalisé par André de Toth, sorti en 1951 ;